World Trade Center(s) kan henvise til flere artikler:

 World Trade Centers Association – en forening for alle World Trade Centers verden over
 World Trade Centers
 World Trade Center – et stort kontorkompleks i New York, New York i USA ødelagt af terrorangreb d. 11. september 2001
 World Trade Center (København) et planlagt kontor- og konferencekompleks i Ørestad, bygges af Sjælsø Gruppen
 World Trade Center (Stockholm) – et kontor- og konferencekompleks i Stockholm i Sverige
 World Trade Center (Helsinki) – et kontor- og konferencekompleks i Helsinki i Finland
 World Trade Center (Mexico) – et kontorkompleks i Mexico City i Mexico
 Andet
 World Trade Center – en film fra 2006
 World Trade Center (PATH) – metrostation i ved World Trade Center i New York City